Transitività – in linguistica, proprietà dei verbi
Transitività – in matematica, proprietà di una relazione binaria